China Open 2019 – dziewiętnasty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2018/2019 został rozegrany w dniach 1–7 kwietnia 2019 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 225 000 
 II miejsce: £ 90 000 
 Półfinalista: £ 45 000 
 Ćwierćfinalista: £ 27 500 
 Runda 3: £ 18 000 
 Runda 2: £ 11 000 
 Runda 1: £ 5 000

 Najwyższy break: £ 7 000

 Pula nagród: £ 1 000 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 140, 116, 108, 104, 103, 101, 100  Stuart Bingham
 142, 105  Craig Steadman
 141, 141, 138, 135, 119, 115, 100, 100  Neil Robertson
 139, 130, 116, 108, 102  Luca Brecel
 136, 120, 116, 107  Sam Craigie
 136, 114, 108, 105  Jack Lisowski
 136  Kyren Wilson
 135, 119  Ben Woollaston
 134, 132, 130, 105  Scott Donaldson
 134, 132  Michael Holt
 134, 112  Liang Wenbo
 134  Zhou Yuelong
 133, 100  Anthony McGill
 129, 125  Hossein Vafaei

 128, 103  Stephen Maguire
 124  Marco Fu
 124  Nigel Bond
 119  Robbie Williams
 117  Allister Carter
 115, 103  Ken Doherty
 111, 105  Li Hang
 109, 105, 102  Alan McManus
 108, 100  David Gilbert
 107  Mark King
 107  James Wattana
 107  Joe O’Connor
 104  Lu Ning
 104  Ricky Walden

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 18-20 lutego w Chase Leisure Centre, Cannock (pary nr. 1, 2, 6, 9, 19, 20, 27, oraz 32 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 6 wygranych frame’ów.

Runda 1

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 146, 108  Hossein Vafaei
 143  Anthony Hamilton
 142, 118  Neil Robertson
 140  Ashley Hugill
 140  Thepchaiya Un-Nooh
 139  Ding Junhui
 135  Barry Hawkins
 133, 110  Xiao Guodong
 131  Matthew Stevens
 130  Fergal O’Brien
 130  Harvey Chandler
 130  Mark King
 129  Joe O’Connor
 128, 105  Xu Si
 127, 105  Ken Doherty
 120  Wu Yize
 117, 111  Matthew Selt
 116  Lu Ning

 115  Soheil Vahedi
 111, 101  Gerard Greene
 108, 103  Chris Wakelin
 108  Craig Steadman
 108  Luca Brecel
 108  Mei Xiwen
 108  Ryan Day
 106, 102, 101  Mark Williams
 106  Ian Burns
 104  Ricky Walden
 102, 101  Kyren Wilson
 102  Martin O’Donnell
 101  Rory McLeod
 101  Yuan Sijun
 100  Joe Swail
 100  Robert Milkins
 100  Sam Baird

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 China Open 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

2019 w Chinach
China Open (snooker)
2019 w snookerze